Coppa di Svizzera 2014-2015 – torneo di hockey su pista
 Coppa di Svizzera 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile
 Coppa di Svizzera 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile